Denumirea Lipnița se poate referi la:
 Lipnița, sat în regiunea Vrața, Bulgaria;
 Lipnița, sat în regiunea Sofia, Bulgaria;
 Lipnița, sat în județul Constanța, România.